Christopher Morley
 Thomas Morley (botânico)
 Sean Morley
 Sylvanus Griswold Morley
 Morley (Iowa)
 Morley (Michigan)
 Morley (Missouri)

Desambiguação